Pluviós (en francès Pluviôse) és el nom del cinquè mes del calendari republicà francès, el segon de l'estació hivernal, que dura des del 20,21 o 22 de gener fins al 18,19 o 20 de febrer, segons l'any. Coincideix aproximadament amb el pas aparent del Sol per la constel·lació zodiacal d'Aquari.

Referències 

Calendari Republicà Francès